Cygnus betyder "svan" på latin och kan syfta på:

 Cygnus (släkte) – släkte med svanar
 Cygnus (stjärnbild) – latinskt namn på stjärnbilden Svanen
 Cygnus X-1 – röntgenstrålande komponenten i en röntgenbinär i stjärnbilden Svanen
 Cygnus A – en radiogalax
 Cygnus (rymdfarkost) – en rymdfarkost
 Cygnus Solutions – amerikanskt företag